Назва́ние — словесное обозначение, наименование кого-либо или чего-либо.
 Тривиальное название — название какого-либо предмета или явления, отличное от принятого в научной номенклатуре.
 Географическое название (топоним) — имя собственное, обозначающее название (идентификатор) географического объекта.
 Название произведения — правовой термин, используемый применительно к объектам авторских и смежных прав. Названия произведений подлежат правовой охране.

См. также 
 Этноним
 Заглавие